Півні́чний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Північний провулок — провулок у місті Вінниця.
 Північний провулок — провулок у місті Дніпро.
 Північний провулок — провулок у місті Житомир.
 У місті Миколаїв:
 1-й Північний провулок;
 2-й Північний провулок;
 3-й Північний провулок.
 Північний провулок — провулок у місті Одеса.
 Північний провулок — провулок у місті Полтава.
 Північний провулок — провулок у місті Сімферополь.
 Північний провулок — провулок у місті Харків.
 Північний провулок — провулок у місті Херсон.
 Північний провулок — провулок у місті Хмельницький.
 Північний провулок — провулок у місті Черкаси.
 Північний провулок — провулок у місті Чернігів.

 Північний провулок — зниклий провулок у місті Київ, пролягав у місцевості Святошин.

Провулки